Лихолітська сільська рада — Черкаська область, Чорнобаївський район
 Лихолітська сільська рада — Чернігівська область, Козелецький район